John Donoghue, uno scultore statunitense amico di Oscar Wilde
 John Donoghue, professore di neuroscienze al Brown University
John Donoghue uno scrittore umoristico